Jean-Baptiste Charbonnier, (1764 – 1859), un organiste et compositeur français ;
 Jean-Baptiste Charbonnier, (1840 – 1888), un prêtre missionnaire français actif en Afrique ;